John Russell kan syfta på flera personer, bland andra:

 John Russell, 1:e earl av Bedford
 John Russell, 4:e hertig av Bedford
 John Russell, 6:e hertig av Bedford
 John Russell, 1:e earl Russell
 John Russell, viscount Amberley
 John Russell, 4:e earl Russell
 John Russell Bartlett, amerikansk författare på 1800-talet
 John Russell Hind, brittisk astronom på 1800-talet
 John Russell (biskop) (död 1494)
 John Russell (skådespelare), 1921–1991, amerikansk skådespelare
 John Russell (roddare), född 1935, brittisk roddare

Se även 
 earl Russell
 earl av Bedford
 hertig av Bedford